Гилье́рмо Я́вар Ро́мо (; 26 марта 1943, Сантьяго) — чилийский футболист, левый полузащитник. Участник двух чемпионатов мира: 1966, 1974.

Карьера

Клубная 
Гильермо Явар начал свою карьеру в 1961 году в составе «Магальянес». В 1965 году Явар попал в «Универсидад де Чили», ту команду в те времена называли «Синий балет» (). В составе «Универсидад де Чили» Кинтано стал 3-кратным чемпионом Чили. В 1971 году Явар перешёл в клуб «Унион Эспаньола», где он ещё раз стал чемпионом Чили и стал, с 21-м голом лучшим бомбардиром чемпионата 1973 года.

В сборной 
В сборной Чили Явар дебютировал 14 октября 1964 года в матче со сборной Аргентины, завершившимся со счётом 1:1. В составе сборной Явар принял участие в двух чемпионатах мира 1966 и 1974 годов. Своё последнее выступление за сборную Явар провёл в матче чемпионата мира 1974 года со сборной Австралии 22 июня 1974 года, тот матч завершился ничьей 0:0. Всего же за сборную Явар сыграл 26 официальных матчей, в которых забил 2 гола.

Итого: 26 матчей / 2 гола; 4 победы, 11 ничьих, 11 поражений.

Достижения

Командные 
  Сборная Чили
 Обладатель Тихоокеанского Кубка: 1965
 Обладатель Кубка Бернардо О’Хиггинса: 1966

  «Универсидад де Чили»
 Чемпион Чили (3): 1965, 1967, 1969
 Бронзовый призёр чемпионата Чили (2): 1968, 1970

  «Унион Эспаньола»
 Чемпион Чили: 1973
 Серебряный призёр чемпионата Чили: 1972
 Бронзовый призёр чемпионата Чили: 1971

  «Универсидад Католика»
 Победитель Второго дивизиона Чили: 1975

  «Кобрелоа»
 Серебряный призёр чемпионата Чили (2): 1978, 1979

Личные 
 Лучший бомбардир чемпионата Чили: 1973 (21 гол)

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль игрока на worldfootball.net
 Статистика матчей за сборную Чили на сайте solofutbol.cl
 

Футболисты Чили
Игроки сборной Чили по футболу
Игроки ФК «Магальянес»
Игроки ФК «Универсидад де Чили»
Игроки ФК «Унион Эспаньола»
Игроки ФК «Универсидад Католика»
Игроки ФК «Кобрелоа»
Игроки ФК «Аудакс Итальяно»
Футбольные тренеры Чили
Тренеры ФК «Кобрелоа»
Тренеры ФК «Унион Эспаньола»